

Sigle 
 Data Manipulation Language  – linguaggio di manipolazione dei dati in informatica

Codici 
 dml – codice ISO 639-3 della lingua dameli